Aspidistra, un genre de plante ;
 Aspidistra, le nom d’un émetteur radio britannique.